O Estádio do G. D. Peniche, oficialmente denominado Estádio do Grupo Desportivo de Peniche é um estádio de futebol localizado em Peniche, Portugal. O estádio acolhe os jogos em casa do G. D. Peniche e dos torneios da Federação de Futebol de Leiria.

Fundações em Portugal em 1941
Estádios de futebol do distrito de Leiria
Peniche